„Carry You Home” – singel Jamesa Blunta (2008)
 „Carry You Home” – singel Zary Larsson (2014)